Belden ist der Familienname folgender

Personen:
 Bob Belden (1956–2015), US-amerikanischer Jazzsaxophonist
 George O. Belden (1797–1833), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Jack Belden (1910–1989), US-amerikanischer Kriegsberichterstatter
 James J. Belden (1825–1904), US-amerikanischer Politiker
 William Belden (* 1949), US-amerikanischer Ruderer

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Belden (Colorado), im Eagle County
 Belden (Illinois), im McHenry County
 Belden (Kalifornien), im Plumas County
 Belden (Minnesota), im Pine County
 Belden (Mississippi), im Lee County
 Belden (Nebraska), im Cedar County
 Belden (New York), im Broome County
 Belden (North Dakota), im Mountrail County
 Belden (Ohio), im Lorain County
 Belden (Pennsylvania), im Bedford County
 Belden Hill, im Broome County, New York

Sonstiges:

 Belden (Unternehmen), eine Firmengruppe
 Belden Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

 Belden Hill Brook, Fließgewässer im Fairfield County, Connecticut
 Belden Lake, See im Essex County, New York
 Belden Pond, See im Waldo County, Maine
 Belden Island, Insel im New Haven County, Connecticut
 Belden Mine, Mine im Amador County, Kalifornien
 Belden Point Park, Park im Bronx County, New York

im NRHP gelistete Objekte:

 Belden Stratford Hotel, in Chicago, Illinois, ID-Nr. 92000485
 Belden-Horne House, in Fayetteville, North Carolina, ID-Nr. 72000955

Siehe auch:
 Belten